Pavel Fízek ist der Name folgender Personen:

* Pavel Fízek (* 1960), tschechoslowakischer bzw. tschechischer Skispringer und -trainer
 Pavel Fízek (1985) (* 1985), tschechischer Skispringer und -trainer